Kurgan kan syfta på

Kurganer – en rysk benämning på vissa typer av gravhögar
Kurganhypotesen – en hypotes som behandlar vilken arkeologisk kultur som utgör utvecklingsområdet för urindoeuropéerna
Kurgankulturen – en forntida kultur i centrala Ryssland
 Kurgan oblast – ett oblast i Uralområdet i Ryssland
 Kurgan (stad) – en stad i Kurgan oblast i Sibirien
Kurgan-Tiube – en stad i sydvästra Tadzjikistan